Bayat est un terme turco-mongol.

Peuples et ethnies 
 Les Bayat sont une tribu des Oghouzes, un peuple turc originaire d'Asie centrale.
 À ne pas confondre avec les Bayad, le troisième plus important groupe ethnique de Mongolie, il faisait partie des Quatre oïrats.

Patronymes 
 Morteza Gholi Bayat, né en 1887, en Iran, a été premier ministre d'Iran de 1944 à 1945 puis député ; 
 Abbas Bayat, né le  à Téhéran en Iran, est un homme d'affaires iranien, fils de Morteza Gholi Bayat ;
 Mogi Bayat, né le  à Téhéran en Iran, est un homme d'affaires iranien, neveu d'Abbas et frère de Mehdi ;
 Mehdi Bayat, né le  à Téhéran, en Iran, est un homme d'affaires iranien, neveu d'Abbas et frère de Mogi ;
 Sareh Bayat, née le  à Téhéran (Iran), est une actrice iranienne ;
 Nilofar Bayat, avocate et joueuse de basket-ball handisport afghane ;
  (), un professeur de sociologie iranien, ayant étudié en Iran et travaillant aux États-Unis.

Toponyme 

Bayat est le nom de différents toponymes, notamment en Azerbaïdjan, Indonésie, Iran et Turquie :
 Bayat, un village située en Azerbaïdjan ;
 Bayat, une ville et un district de la province de Çorum dans la région de la mer Noire en Turquie ;
  est une ville et un district de la province d'Afyonkarahisar dans la région égéenne en Turquie.

Autres 
 , un mode (Dastgâh) dans la , un type de , utilisée en musique perse et turque.
 , un mode (Dastgâh) dans la , un type de , utilisée en musique perse et turque.